Der Begriff Whitevale bezeichnet:

 Whitevale (Kanada), ein Weiler in Ontario, Kanada
 eine alternative Bezeichnung der ehemaligen Whiskybrennerei Camlachie, in Glasgow, Schottland